Cot Baroh (Kuta Blang), een plaats in Indonesië
Cot Baroh (Glumpang Tiga), een plaats in Indonesië